Бундеслига се може односити на:
Њемачка
 Бундеслига Њемачке у фудбалу
 Бундеслига Њемачке у кошарци
Аустрија
 Бундеслига Аустрије у фудбалу
 Бундеслига Аустрије у кошарци